Име Зоран Ћосић може се односити:

 Зоран Ћосић (глумац) (1967), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац.
 Зоран Ћосић (биатлонац) (1963), југословенски олимпијац у биатлону.